Saaihal, een gebouw waar voorheen van stadswege garens en stoffen van saai (sajet) werden gekeurd
 Saaihal (Amsterdam), een monumentaal pand in Amsterdam
 Sint-Lodewijkskerk (Leiden), een kerk in Leiden die deels bestaat uit de voormalige stedelijke Saaihal

Ook relevant:
 Sajet (textiel) ofwel saai, een soort garen